En sport, un releveur est un type de joueur de baseball.
 En anatomie, releveur qualifie certains muscles qui relèvent, comme le muscle releveur naso-labial ou le muscle releveur de la lèvre supérieure.
 En mécanique, un releveur est une pièce qui relève divers objets, comme un releveur articulé.
 En médecine, un releveur est un appareil pour relever une personne.